L85 peut faire référence à :

 Autres épaississements de l'épiderme, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Heythrop (L85), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 L85, un fusil d’assaut britannique de la famille d’armes à feu SA80.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres